Niemcy:
 Gustavsburg – dzielnica gminy Ginsheim-Gustavsburg w kraju związkowym Hesja, w powiecie Groß-Gerau
 Gustavsburg – pałac

Zobacz też:
 Ginsheim-Gustavsburg